

Geografia

Germania 
 Trogen – comune nel distretto dell'Alta Franconia (Baviera)

Svizzera 
 Trogen – comune (Canton Appenzello Esterno)